Ana Gabriela Galeas Perdomo, conocida profesionalmente como Gaby Galeas (Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, 2 de febrero de 1993), es una periodista, presentadora de radio y televisión de origen hondureño. Actualmente trabaja como presentadora de entretenimiento de la Corporación Televicentro.

Biografía y carrera 
Nació en Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, el 2 de febrero de 1993. Saltó a la fama luego de haber sido presentadora de Calle 7 Honduras, programa de televisión producido por Canal 11 de Grupo R-Media. Desde niña mostró su gusto por los medios de comunicación haciendo juegos infantiles, simulando entrevistas y conducciones. 

Trabajó por más de 5 años como locutora de radio en Exa Honduras perteneciente a Audiosistemas en San Pedro Sula, como conductora del programa matutino "El Desmonirng".

Estudios 
Galeas realizó sus estudios primarios en la Escuela Guía Técnica Francisco Morazán, ubicada en la colonia Villa Florencia en San Pedro Sula. Su secundaria fue en el Instituto Saint Angels y culminó en el Instituto Técnico de San Pedro Sula perteneciente a la Universidad de San Pedro Sula, USAP. Obtuvo el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Publicidad en el año 2019. En el año 2020 la periodista obtuvo una beca para estudiar una Maestría en Periodismo en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina.

A finales de 2021, realizó su pasantía en Grupo Clarín de Argentina.

Véase también 
 Corporación Televicentro
 Canal 5 (Honduras)
 Universidad de San Pedro Sula

Referencias

Nacidos en 1993
Modelos femeninas de Honduras
Presentadoras de televisión de Honduras
Mujeres periodistas de Honduras